Ду — многозначный термин:
 Ду — португальская фамильная приставка.
 Ду (департамент) — французский департамент.
 Ду (Арденны) — коммуна в департаменте Арденны.
 Ду (Дё-Севр) — коммуна в департаменте Дё-Севр.
 Ду (Ду) — коммуна в департаменте Ду.
 Ду (приток Гласса) — река на острове Мэн.
 Ду (приток Соны) — река в Швейцарии и во Франции.
 Ду (приток Роны) — река во Франции.
 Ду (остров) — остров в Белоруссии.
 Ду (диаметр условный) — устаревшее обозначение условного диаметра труб (действующее обозначение DN).

См. также 
 ДУ